Калдерас има више значења:

 Калдерас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Калдерас (Темаскалсинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Калдерас, Фабрика де Сал (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Калдерас (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику